Львинки может означать:
 Львинки  — семейство двукрылых насекомых.
 Львинки () — род насекомых из одноимённого семейства.